Mlin je lahko:

 Mlin, priprava, tudi industrijski obrat za mletje različnih materialov
 Mlin, nenaseljena čer vzhodno od otoka Drvenik Veli
 Mlin, igra na igralni deski